

Населені пункти та їхні частини

 Качорув — село в гміні Болькув Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Качорув — село в гміні Новий Кавенчин Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Качорув — частина села Зрече-Дуже в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки